Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis

Armée de l'Union 

37th New York Infantry  - trente-septième régiment d'infanterie de volontaires de New York

Confédération 

 37th Virginia Infantry - trente-septième régiment d'infanterie de volontaires de Virginie

France 
 37e régiment d'artillerie
 37e régiment d'infanterie
 37e régiment d'infanterie légère
 37e régiment d'infanterie coloniale
 37e régiment d'infanterie territoriale
 37e régiment de marche
 37e régiment de tirailleurs algériens

Royaume de Prusse 
 de fusiliers « von Steinmetz » (régiment de fusiliers prussien-occidental)

Homonymie d'unités militaires